Příjmení Znamenáček nosí více významných osobností:

 Jaroslav Čihák Znamenáček (1891–1944) – divizní generál Československé armády
 Karel Znamenáček (1918–1973) – český pediatr
 Kristýna Znamenáčková (* 1988) – česká klavíristka
 Šárka Znamenáčková (* 1973) – česká sportovkyně, vodačka